Concordia poate fi:
 Concordia (mitologie), zeița romană a armoniei;
 Concordia, ziar al minorității românești din Ucraina;
 Românul, ziar înființat în 1857 de C. A. Rosetti, și numit într-o perioadă Concordia;
 Concórdia, oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia;
 Concordia (navă), goletă;
 Concórdia do Pará, oraș în Pará (PA), Brazilia;
 Concordia, vechea denumire a localității Colonia 1 Mai, județul Brașov, România;
 Concordia, carte din 1580;
 Organizația Umanitară Concordia.

Sport 
 Concordia Chiajna, club de fotbal din comuna Chiajna, Ilfov; stadionul Concordia, pe care joacă aceasta;
 Concordia Basel, club de fotbal din Elveția